Fagerlund är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolph Fagerlund
 Bengt Fagerlund
 Benneth Fagerlund
 Edvard Zacharias Fagerlund
 Emil Fagerlund
 Fritjof Fagerlund
 Jenny Fagerlund
 Jonathan Fagerlund
 Kenneth Fagerlund
 Lennart Fagerlund
 Rickard Fagerlund
 Sebastian Fagerlund
 Thommy Fagerlund
 Wilhelm Fagerlund
 Åke Fagerlund

Svenska efternamn